La Perfide: film américain réalisé par Vincent Sherman (1950).
Perfide Albion: expression française péjorative utilisée pour désigner l'Angleterre.

Voir aussi